

Musique 

 Guerilla Poubelle (GxP) est un groupe de punk rock français.

Industrie 

 GxP est un sigle anglophone générique pour désigner des bonnes pratiques de qualité d'un secteur industriel.